Марці (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія,  провінція Козенца.
 Густаво Марці (італ. Gustavo Marzi, нар. 25 листопада 1908, Ліворно, Італія — 14 листопада 1966, Трієст, Італія) — італійський фехтувальник.